Osoby o tym nazwisku:
 Barbara Matić – chorwacka judoczka
 Božidar Matić – bośniacki nauczyciel akademicki, inżynier i polityk
 Nemanja Matić – serbski piłkarz
 Predrag Matić – chorwacki polityk, wojskowy i urzędnik państwowy
 Saša Matić – serbsko-bośniacki piosenkarz
 Stipe Matić – chorwacki piłkarz
 Tatjana Matić – serbska polityk i urzędniczka państwowa
 Veselin Matić – serbski koszykarz i trener